Tigré (en amharique , parfois transcrit Tigray comme en anglais) peut désigner :
 la région du Tigré en Éthiopie ;
 la province du Tigré, ancienne subdivision d'Éthiopie avant 1995 ;
 le tigré, une langue sémitique ;
 Tigré, la commune du Burkina Faso.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme